

Astronomia
 17653 Bochner – asteroide della fascia principale

Persone
 Hart Bochner – attore, regista e produttore cinematografico canadese
 Lloyd Bochner – attore canadese
 Salomon Bochner – matematico polacco naturalizzato statunitense